Plusieurs référendums sur l'autonomie du Groenland ont eu lieu au cours de l'histoire :
 celui du 17 janvier 1979 ;
 celui de 25 novembre 2008.